Bolesław van Toszek (aartsbisschop), een Poolse aartsbisschop en hertog.
Bolesław van Opole, een Poolse hertog van Silezië.